Amity ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Amity (Arkansas), im Clark County
 Amity (Connecticut)
 Amity (Georgia)
 Amity (Illinois)
 Amity (Indiana)
 Amity (Maine)
 Amity (Missouri)
 Amity (New York)
 Amity (Orange County, New York)
 Amity (Ohio)
 Amity (Oregon)
 Amity (Pennsylvania)
 Amity (Texas)
 Amity Gardens, Pennsylvania
 Amity Harbor (New York)
 Amity Hill (North Carolina)

in Australien:
 Amity Point, Queensland

Sonstiges:
 Amity Branch, Fließgewässer in Indiana
 Amity Canal, Kanal im Hamilton County, Kansas
 Amity Ditch, Kanal im Johnson County, Indiana
 Amity Drain, Kanal im Canyon County, Idaho
 Amity Mine, Mine im Crook County, Oregon
 Amity Shaft, Mine im Lake County, Colorado
 Amity Field, Park im Door County, Wisconsin
 Amity Landing Recreation Area, Park im Clark County, Arkansas
 Amity Park Road Recreation Area, Park im Berks County, Pennsylvania
 Amity Park, Park im St. Louis County, Minnesota
 Amity Pond Natural Area, Park im Windsor County, Vermont

im NRHP gelistete Objekte:
 Amity Leather Products Company Factory, in West Bend, Wisconsin, ID-Nr. 02000778
 Amity School, in Lincolnton, Georgia, ID-Nr. 93000933

Siehe auch:
 Amity Creek
 Amity Township